Герхард Майер:
 Майер, Герхард (1917—2008) — швейцарский писатель.
 Майер, Герхард (род. 1937) — немецкий пастор, теолог, юрист.
 Майер, Герхард (род. 1980) — австрийский легкоатлет, метатель диска.